Bídníci (francouzsky: Les Misérables) mohou být:

Bídníci, románová novela Victora Huga z roku 1862

Muzikály
Bídníci (muzikál) – francouzský muzikál z roku 1980
 Bídníci (Městské divadlo Brno) – muzikál Městského divadla Brno

Filmové adaptace 
 1934 Bídníci (film, 1934) francouzský film, režie: Raymond Berna, hrají: Charles Vanel, Jean Servais, Orane Demazis, Josseline Gaël
 1935 Bídníci (film, 1935), americký film režie: Richard Boleslawski, hrají: Fredric March, Charles Laughton, Cedric Hardwicke
 1958 Bídníci (film, 1958), francouzsko-italsko-německý film, režie: Jean - Paul Le Chanois, hrají: Jean Gabin, Bernard Blier, Lucien Baroux
 1978 Bídníci (film, 1978), anglický televizní film, režie: Glenn Jordan, hrají: Richard Jordan, Anthony Perkins, Cyril Cusack, Claude Dauphin, Ian Holm
 1982 Bídníci (film, 1982), francouzský televizní film, režie: Robert Hossein, hrají: Denis Lavant, Lino Ventura
 1995 Bídníci 20. století, francouzský film, volná adaptace odehrávající se během 2. světové války. Režie: Claude Lelouch, hrají: Jean - Paul Belmondo, Alessandra Martines
 1998 Bídníci (film, 1998), anglicko-německý film, režie: Bille August, hrají: Liam Neeson, Geoffrey Rush, Uma Thurman, Claire Danesová, Zdeněk Hess, Jan Kuželka, Miroslav Táborský
 2000 Bídníci (televizní film, 2000), francouzsko-italsko-španělsko-německý televizní seriál, režie: Josée Dayan, hrají: Gérard Depardieu, Christian Clavier, John Malkovich, Virginie Ledoyen, Enrico Lo Verso
 2012 Bídníci (film, 2012), britský filmový muzikál, režie:Tom Hooper, hrají: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathawayová, Amanda Seyfriedová, Helena Bonham Carter

Reference